Con il termine Cappa aspirante ci si può riferire a:
 Cappa aspirante (laboratorio)
 Cappa (cucina)